El Torneig de Nanchang 2017, també conegut com a Jiangxi International Women's Tennis Open 2017, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La quarta edició se celebrà entre el 30 de juliol i el 6 d'agost del 2017 a Nanchang, Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017